Osoby o nazwisku Klimowa / Klimow:
 Aleksandr Klimow (hokeista) – rosyjski hokeista 
 Aleksandr Klimow (łyżwiarz) – rosyjski łyżwiarz
 Elem Klimow – rosyjski reżyser filmowy
 Grigorij Klimow – radziecki wojskowy, publicysta i pisarz
 Igor Klimow – kazachski zapaśnik
 Jekatierina Klimowa – rosyjska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna
 Jewgienij Klimow – rosyjski kombinator norweski i skoczek narciarski
 Łeonid Klimow – ukraiński polityk i działacz sportowy
 Marina Klimowa – rosyjska łyżwiarka figurowa
 Wiktor Klimow – ukraiński kolarz szosowy
 Władimir Klimow – rosyjski konstruktor silników odrzutowych

Rosyjskie nazwiska